Porumbescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Ciprian Porumbescu
 Iraclie Porumbescu
 Nicolae Porumbescu

Vezi și 
 Porumbac (dezambiguizare)
 Porumbeni (dezambiguizare)
 Porumbești (dezambiguizare)

Nume de familie românești